Farkas János (Jászberény, 1984. január 1. –) magyar labdarúgó, a Kazincbarcika csatára.

Források 
Fakas János adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1984-ben született személyek
Jászberényiek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az FC Felcsút labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
A REAC labdarúgói
A Jászberényi SE labdarúgói
A Kazincbarcikai SC labdarúgói
Élő személyek